Christiaan IV van Denemarken
Christiaan IV van Palts-Zweibrücken